|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2006 vond plaats van 25 september tot en met 1 oktober 2006 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Martina Hingis kwam niet verder dan de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Sania Mirza.

De ongeplaatste Eléni Daniilídou uit Griekenland won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Japanse Ai Sugiyama in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Daniilídou wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chuang speelde samen met Mariana Díaz Oliva – zij bereikten de finale.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Chuang Chia-jung en Mariana Díaz Oliva in twee sets. Het was hun 32e (en laatste) gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2006
Seoel